Lautaro kan syfta på:

 Lautaro (1535–1557), en ledare för mapuchefolket under Araucokriget

Geografi

Antarktis 

 Lautaro (strömfåra i Antarktis, lat -64,91, long -62,99), 
 Lautaro (strömfåra i Antarktis, lat -62,37, long -59,72),

Chile 

 Lautaro (kommun), Región de la Araucanía, Provincia de Cautín, 
 Lautaro (ort), Región de la Araucanía, Provincia de Cautín,